Ludovic Sylvestre (Le Blanc-Mesnil, 5 de fevereiro de 1984) é um jogador de futebol francês.

Atualmente o atleta atua na equipe inglesa do Blackpool F.C. como meia-armador. Ao longo de sua carreira o jogador já integrou as equipes do Plzen, do Sparta Prague, entre outras. 

Ludovic Sylvestre
Ludovic Sylvestre
Ludovic Sylvestre
Ludovic Sylvestre
Ludovic Sylvestre
Ludovic Sylvestre
Ludovic Sylvestre